

Прізвище 

 Джон Аткінсон Гобсон (; 1858—1940) — британський економіст.
 Меллоді Гобсон (; 1969) — американська бізнесвумен та кінопродюсерка.

Топонім 

 Гобсон — гора (621 м), найвища вершина острова Грейт-Барр'єр, Нова Зеландія.
 Гобсон — місто, штат Монтана, США
 Гобсон — переписна місцевість в окрузі Вашингтон, штат Алабама, США
 Гобсон-Сіті — містечко в окрузі Калгун, штат Алабама, США

Інше 
 18777 Гобсон — астероїд головного поясу.